Swjosdny ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Swjosdny (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Swjosdny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Swjosdny (Perm), in der Region Perm (auch „geschlossene Stadt“/SATO)
 ländliche Siedlungen:
 Swjosdny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Swjosdny (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Swjosdny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Siehe auch:
 Swjosdny Gorodok